Au Japon,
 la province de Buzen est une ancienne province,
 Buzen est une ville de  préfecture de Fukuoka.
Gérard Buzen est un homme politique et un militaire belge.